Бурлюк () — украинская фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Бурлюк, Алла Леонидовна (1935—1998) — украинская актриса. Народная артистка УССР.
 Бурлюк, Владимир Давидович (1886—1917) — русский художник.
 Бурлюк, Давид Давидович (1882—1967) — русский поэт и художник.
 Бурлюк, Николай Давидович (1890—1920) — русский поэт и прозаик.

 Бурлюк-Кузнецова, Людмила Давидовна (1884—1968) — художник и литератор.

Топоним 
 Бурлюк — река в России, приток Салмыша, бассейн Урала.
 Бурлюк (Берлюк) — река в Оренбургской области России, правый приток Тока.
 Бурлюк — прежнее название села Вилино, Бахчисарайский район, Крым.